Spinnen steht für:

 Spinnentiere (Arachnida), eine Klasse der Gliederfüßer (Webspinnen, Weberknechte, Skorpione, Milben, Zecken)
 Webspinnen (Araneae), eine Ordnung der Spinnentiere
 Spinnen (Faser), aus Flüssigkeiten durch Düsen, Primärspinnen
 Spinnen (Garn), aus Fasern durch Verdrillen, Sekundärspinnen
 spinnen (Umgangssprache), phantasieren, wunderliche Gedanken hegen, nicht recht bei Verstand sein
 Die Spinnen, deutscher Spielfilm von Fritz Lang in zwei Teilen (1919)

Spinnen ist der Familienname von:
 Burkhard Spinnen (* 1956), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Spinner (Begriffsklärung)
 Spinne (Begriffsklärung)
 Spinnerei (Begriffsklärung)